Eutyrannosauria ("praví tyranosauři") je klad teropodních dinosaurů ze skupiny (nadčeledi) Tyrannosauroidea a kladu Pantyrannosauria. Podle definice do něj spadají vývojově vyspělí zástupci tyranosauroidů, zejména pak čeleď Tyrannosauridae a její nejbližší vývojoví příbuzní. Definice uvádí, že se jedná o nejmladšího společného předka druhů Tyrannosaurus rex a Dryptosaurus aquilunguis a všechny jejich potomky. Nespadají sem tedy zástupci čeledi Proceratosauridae, ani vývojově primitivnější pantyranosauři, jako jsou druhy Aviatyrannis jurassica z Portugalska, Moros intrepidus z USA nebo třeba Xiongguanlong baimoensis z Číny. Tento klad byl formálně stanoven v roce 2018 paleontology Rafaelem Delcourtem a Orlandem Nelsonem Grillem.

Rozšíření a význam 

Eutyranosauři byli poměrně významnou a druhově rozmanitou skupinou tyranosauroidů, žijících v období svrchní křídy (asi před 81 až 66 miliony let). V současnosti je nejstarším známým zástupcem severoamerický druh Lythronax argestes (stáří až 81 milionů let), ačkoliv mongolský Alectrosaurus olseni může být ještě o dva miliony let starší. Dále sem kromě pravých tyranosauridů patří také dva východoamerické druhy, Appalachiosaurus montgomeriensis a mnohem mladší Dryptosaurus aquilunguis. Zástupci této skupiny byli rozšířeni na severních kontinentech Laurasie, především v Severní Americe a na východě Asie. Ke konci křídového období se stali nejvýznamnějšími predátory svých ekosystémů.

Fosilní zuby velkých tyranosauridů byly objeveny také na ruském Dálném Východě (v oblasti povodí řeky Amur), nedaleko čínských hranic. Zatím neznámé a formálně nepopsané druhy obřích tyranosauridů tu existovaly v období pozdního maastrichtu, asi před 69 až 66 miliony let (tedy na úplném konci druhohorní éry).

Kladogram 
Tento kladogram vychází z práce Delcourt a Grillo, 2018. Pod číslem "1" jsou označeni zástupci čeledi tyranosauridů, tedy vývojově nejvyspělejší skupiny tyranosauroidů.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Holtz, T. R. (2004). Tyrannosauroidea. In D. B. Weishampel, P. Dodson, and H. Osmolska (eds.), The Dinosauria (second edition). University of California Press, Berkeley. str. 111-136.
 Loewen, M. A.; et al. (2013). Tyrant dinosaur evolution tracks the rise and fall of Late Cretaceous oceans. PLoS ONE , 8(11): e79420. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0079420
 Williamson, T. E. and Brusatte, S. L. (2014). Small theropod teeth from the Late Cretaceous of the San Juan Basin, northwestern New Mexico and their implications for understanding latest Cretaceous dinosaur evolution. PLoS ONE, 9(4): e93190: 1-23.
 Lu, J.; et al. (2014). A new clade of Asian Late Cretaceous long-snouted tyrannosaurids. Nature Communications, 5: 3788(2014): 1-10.

Externí odkazy 
 Informace o kladu Tyrannosauroidea na webu Theropod Database 
 Video o systematice tyranosauroidů na YouTube 
 Profil nadčeledi Tyrannosauroidea na databázi Fossilworks  
 Článek o tyranosauroidech na webu DinosaurusBlog 
 Článek o tyranosauridech na webu Osel 

Plazopánví dinosauři
Teropodní dinosauři